Bucșani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Bucșani (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Bucșani (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Bucșani (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea